Message In A Bottle puede referirse a:

Message in a Bottle, (1979) sencillo de The Police.
Message in a Bottle, película de 1999 dirigida por Luis Mandoki.
Message in a Bottle, novela escrita por el autor norteamericano Nicholas Sparks.
Message in a Bottle, séptimo episodio de la segunda temporada de la serie de televisión de ciencia ficción Stargate SG-1